Lei kan henvise til:
 Lei (smykke) – et hawaiiansk smykke (guirlande)
 Lei (Italien) – italiensk by og kommune på Sardinien
 Rumænske lei – lei er flertalsformen af møntenheden leu